Чемпионат Италии по футболу 1906 года — девятый по счёту сезон футбольного первенства в Италии. Турнир прошёл в период с 7 января по 6 мая. В чемпионате приняло участие пять команд. Во второй раз чемпионом стал футбольный клуб «Милан», завоевавший этот титул за счёт снятия с соревнований туринского «Ювентуса». Формат первенства не изменился по сравнению с прошлым годом: после региональных отборочных матчей победители географических зон Италии разыграли титул чемпиона друг с другом в мини-турнире.

Клубы-участники

Лигурия 
  Дженоа
  Андреа Дориа

Ломбардия 
  Милан
  Миланезе

Пьемонт 
  Ювентус

Ход турнира

Отборочный региональный тур

Пьемонт 
Футбольный клуб «Ювентус» прошёл в финальный турнир на правах действующего чемпиона.

Лигурия

Ломбардия

Финальный турнир

Итоговая таблица

Результаты матчей

Дополнительный матч 
По итогам финального турнира «Ювентус» и «Милан» заняли первое место, набрав одинаковое количество очков. Был проведён матч, который бы решил судьбу первого места, но он завершился вничью 0:0, Итальянская федерация футбола предложила провести переигровку на нейтральном поле клуба «Миланезе», но «Ювентус» отказался, мотивировав тем, что встреча на миланском стадионе сама по себе нейтральной быть не может, более того, если это решение отменено не будет, «Ювентус» пригрозил уходом из федерации. Руководители футбола Италии не пошли на этот шаг, засчитав «Ювентусу» техническое поражение со счётом 2:0, так «Милан» стал чемпионом страны.

Примечания

Ссылки 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Футбол в Европе в 1906 году
1906
1906 год в Италии